Медведиця — назва села Медведівка Чигиринського району в 16 столітті

Річки в Росії 
 Медведиця — річка в Тверській області, ліва притока Волги;
 Медведиця — річка в Саратовській та Волгоградській областях Росії, ліва притока Дону

Див. також 
 Ведмедиця